

Letteratura 
Guilty Pleasures – libro di Donald Barthelme del 1974
Nodo di sangue (Guilty Pleasures) – romanzo di Laurell K. Hamilton del 1993

Musica 
Guilty Pleasures – album dei Quiet Riot del 2001
Guilty Pleasures – traccia dell'album Obsession degli Eighteen Visions del 2000
Guilty Pleasures – album di Randy Edelman del 2005
Guilty Pleasures – album di Barbra Streisand del 2005
Guilty Pleasures – EP degli Allister del 2006
Guilty Pleasures – album dei Wednesday Night Heroes del 2007
Guilty Pleasures – album dei Lazlo Bane del 2007

Pagine correlate 
Guilty Pleasure